Giljarowski ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Alexejewitsch Giljarowski, Moskauer Lokalreporter
 Wassili Alexejewitsch Giljarowski, russischer und sowjetischer Psychiater

ru:Гиляровский